Фёдор Ле́вин:
 Левин, Фёдор Аркадьевич (1878—1944) — советский флейтист, член квартета духовых инструментов Всесоюзного радио (1928—1938).
 Левин, Фёдор Иванович (1896—?) — деятель ВКП(б), 2-й секретарь Организационного бюро ЦК ВКП(б) по Тамбовской области (1937—1938).
 Левин, Фёдор Маркович (1901—1972) — российский литературный критик и редактор.